Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Hampton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Hampton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Hampton – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bradford
 Hampton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Henry
 Hampton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Hampton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Hampton – miejscowość spisowa w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Hampton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Hampton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hamilton
 Hampton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hampton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Hampton – miejscowość spisowa w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Hampton – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Hampton – miejscowość spisowa w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Hampton – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
 Hampton – miasto na prawach hrabstwa w stanie Wirginia

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Hampton (Hampton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Hampton (Hampton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Hampton (Hampton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Hampton (Hampton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Hampton – w stanie Karolina Południowa

W Wielkiej Brytanii:
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hampton Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Hampton Hill – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Hampton Wick – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Hampton – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hampton Loade – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Hampton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Hampton in Arden – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Hampton on the Hill – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Hampton Bank – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Hampton Beech – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Hampton Bishop – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia) 
 Hampton Fields – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia) 
 Hampton Gay – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia) 
 Hampton Green 
 Hampton Hargate – miejscowość w dystrykcie Peterborough, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)   
 Hampton Lovett – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia) 
 Hampton Lucy – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia) 
 Hampton Magna – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia) 
 Hampton Park
 Hampton Poyle – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)

Inne:
 Hampton – góra na Antarktydzie